Луцій Клодій Макр (лат. Lucius Clodius Macer; ? — 68 рік) — римський узурпатор у 68 році. 
 Емілій Макр (*Aemilius Macer, д/н —16 до н. е.) — латинський дидактичний поет та науковець часів раньої Римської імперії. 
 Квінт Фабій Барбар Антоній Макр (лат. Quintus Fabius Barbarus Antonius Macer; I століття) — політичний і військовий діяч Римської імперії, сенатор.
 Квінт Бебій Макр (д/н — після 117) — державний діяч Римської імперії.